Lichdi steht für:

 Gustav Lichdi (1876–1945), deutscher Unternehmer
 Gustav Lichdi AG, von 1904 bis 1975 bestehendes deutsches Lebensmittelhandelsunternehmen
 Johannes Lichdi (* 1964), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Lichti
 Liechti